Мікава (Ямаґата)
 Провінція Мікава